Tempelberg steht für:
 einen Hügel im Südostteil der Jerusalemer Altstadt, siehe Tempelberg
 einen Berg im Wienerwald, siehe Tempelberg (Niederösterreich)
 einen Berg im Dorf Nickritz (heute ein Ortsteil von Riesa)
 die höchste Erhebung der Granitz auf Rügen
 einen Ortsteil der Gemeinde Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg
 einen Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, siehe Tempelberg (Steinhöfel)
 große Stufentempel in Vorder- und Südasien, z. B. Ziggurate oder Borobudur

Siehe auch:

 Tempelbergwarte